Lubuk Gaung (Sungai Sembilan), een plaats in Indonesië
Lubuk Gaung (Batang Masumai), een plaats in Indonesië
Lubuk Gaung (Siak Kecil), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing